The Diamond Necklace – cortometraggio del 1909 prodotto dalla Centaur Film Company
The Diamond Necklace – film del 1921 diretto da Denison Clift